Sezon 1940/1941 był 17. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IF Elfsborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Helsingborgs IF. Tytuł króla strzelców zdobył Stig Nyström, który w barwach IK Brage strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1940 w piłce nożnej
1941 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1940 w Szwecji
1941 w Europie